

Stany Zjednoczone 
 New Bremen – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 New Bremen – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 New Bremen (ang. New Bremen Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis

Zobacz też 
 Bremen